Sextavisión es un canal de televisión por suscripción chileno, originario de la ciudad de Rancagua, cuya cobertura se extiende por toda la Región de O'Higgins a través de múltiples operadoras de televisión de pago.

Historia 

A comienzos de 1990, la compañía de cable argentina Cable Satélite Color decide instalarse en la ciudad de Rancagua, luego de que esta fuera autorizada a operar como una de las primeras compañías de televisión por cable en Chile. Desde que el concepto de la televisión local tomaba bastante importancia en esos años en Argentina, es que la compañía decide probar dicha fórmula en la ciudad, siendo Carlos Droguett Campos, actual director general de Sextavisión, quien fuese el encargado de operar esta señal de forma experimental.

Esta señal en sus primeros días consistió en un noticiero local de 10 minutos que se repetiría tres veces al día, a través de la señal 67 de la cableoperadora. Con el pasar de los meses, a este resumen de noticias se agregarían algunos programas de música, conversación, misceláneos, entre otros. Este nuevo medio de comunicación llegó a tener hasta 25 programas al aire, siendo una transmisión pionera en Rancagua, pues en ese entonces la Red O'Higgins de Televisión Nacional de Chile —que por esos años era recepcionada directamente de la señal proveniente de Santiago— no llegaría sino hasta tres años después a la ciudad.

En 1992, la señal deja de ser experimental para moverse de frecuencia y llamarse Canal 4, nombre con el que aún se le suele reconocer al canal en la actualidad. En 1995, y luego de ser compradas las instalaciones de Cable Satélite Color, el canal pasa a formar parte de la red de VTR Cablexpress, que ya tenía su área de cobertura expandida a ciudades como Machalí, Rengo, San Fernando y algunos sectores de Requínoa. A partir de 2002, adquiere su actual nombre Sextavisión.

Véase también 
 Quinta Visión

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 Vía Visión

Canales de televisión por suscripción de Chile
Empresas de Rancagua
Canales y estaciones de televisión fundados en 1990